Le tournoi de tennis de Katowice est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie International, se dispute du 7 au .

Alizé Cornet remporte le simple dames. En finale, elle bat Camila Giorgi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yuliya Beygelzimer et Olga Savchuk.

Faits marquants 
 Pour sa deuxième édition, le tournoi se joue sur dur intérieur, contrairement à l'année passée où il s'était joué sur terre battue intérieure.
 Après avoir notamment éliminé Roberta Vinci et Carla Suárez Navarro, respectivement têtes de série 2 et 3, Camila Giorgi dispute à 22 ans la première finale de sa carrière.
 En finale du simple, Alizé Cornet bat Camila Giorgi en ayant sauvé une balle de match. La Française décroche ainsi son  en simple sur le circuit WTA.
 Quant au double, les Ukrainiennes Yuliya Beygelzimer et Olga Savchuk se sont défaits de Klára Koukalová et Monica Niculescu pour s'adjuger respectivement leur  et  (leur ).

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Katowice
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Katowice
Sport en Pologne en 2014
Tennis en avril 2014